Un des noms chypriotes de la déesse grecque Aphrodite
 Cypris (larve), le nom du dernier stade du développement larvaire des crustacés cirripèdes (anatifes, pouce-pied, balanes etc.)
 Cypris (ostracode), un genre de crustacés ostracodes de la famille des Cyprididae